Slovo aréna má více významů nebo může také být součástí celého názvu:
 aréna – prostor pro sledování divadelních, hudebních nebo sportovních akcí.


Historie 
 Aréna, sloužící k zápasům Gladiátorů, například římské Koloseum.

Kultura 
 Komorní scéna Aréna – nástupnická organizace Ostravského Divadla hudby.
 Divadlo Aréna – jedno z nejstarších divadel v Bratislavě.
 Aréna – epizoda televizního seriálu Star Trek: The Original Series
 Arena (skupina) – britská progresivně-rocková kapela

Literatura 
 Temná aréna – román amerického spisovatele Maria Puza.
 Magic the Gathering: Aréna – fantasy román Williama R. Forstchena z prostředí karetní hry Magic: The Gathering (1994).

Počítačové hry 
 Quake III Arena – počítačová hra z pohledu první osoby.
 The Elder Scrolls: Arena – fantasy RPG počítačová hra.

Sport 
Názvy sportovních sportovního stadionů, například:
 O2 arena – moderní víceúčelová hala v severovýchodní části Prahy (v Libni, těsně u Vysočan)
 Ostravar Aréna – multifunkční hala v Ostravě.
 Tipsport Arena – sportovní haly v Praze a Pardubících, dříve také sportovní hala v Liberci
 Generali Arena – fotbalový stadion na pražské Letné. 
 Budvar aréna – hokejový stadion v Českých Budějovicích.
 Allianz Arena – fotbalový stadion na severu Mnichova.
 HSH Nordbank Arena – fotbalový stadion, který se nachází v německém Hamburku.
 Köln Arena – fotbalový stadion v Kolíně nad Rýnem.
 AWD-Arena – Hannoverský fotbalový stadion.
 Commerzbank-Arena – fotbalový stadion ve Frankfurtu.
 Veltins-Arena – fotbalový stadion v německém městě Gelsenkirchen.
 Amsterdam ArenA – fotbalový stadion v hlavním městě Nizozemska Amsterdamu.
 Aréna Mytišči – víceúčelová hala ve městě Mytišči v Rusku.
 Megasport Arena – multifunkční hokejový stadion v Moskvě v Rusku.
 Allphones Arena – víceúčelová hala v Olympijském parku v oblasti Homebush Bay v Sydney.

Související články 
 areny